Berrabah ist der Familienname folgender Personen:

 Amelle Berrabah (* 1984), britische Sängerin und Songwriterin
 Yahya Berrabah (* 1981), marokkanischer Weit- und Dreispringer